Neef en nicht
Neef (plaats), een plaats in Duitsland
Een in Noord-Nederland gebruikelijke term voor (steek)mug (neefje).